Нуая́ль-Мюзія́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на захід від Парижа, 85 км на південний захід від Ренна, 24 км на схід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1023 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2543,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Нуаяль-Мюзіяк на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Нуаяль-Мюзіяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан